Nordfriesland bezeichnet:

 Nordfriesland, eine Region an der Nordsee
 Kreis Nordfriesland, eine Verwaltungseinheit in Schleswig-Holstein

Schiffe:
 Nordfriesland (Schiff, 1995), eine Auto- und Personenfähre
 Nordfriesland (Schiff, 1886), eine ehemalige Fähre der Insel Spiekeroog
 ehemaliger Name einer 1966 gebauten Auto- und Personenfähre, siehe Nordfriesland
 ehemaliger Name einer 1978 gebauten Auto- und Personenfähre, siehe Raja 1
Weiteres:
 Klinikum Nordfriesland

Siehe auch:

 Nordfriesisch (Begriffsklärung)